Die Case Swedish Open 2013 fanden vom 31. Januar bis 3. Februar 2013 in Linköping, Schweden, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 70. Zeitgleich fanden die Windy City Open in Chicago statt.

Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der auch in diesem Jahr das Endspiel gewann. Seinen Gegner Nick Matthew aus England schlug er deutlich mit 11:3, 12:10 und 11:9. Es war das insgesamt 22. Aufeinandertreffen der beiden in ihrer Karriere. Während Gaultier sein 50. Finale auf der World Tour bestritt, stand Matthew bereits 53 Mal in einem Endspiel.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2012/13
2013